Regions Morgan Keegan Championships 2012 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 500 z cyklu Regions Morgan Keegan Championships & Memphis International rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2012 roku w Memphis na kortach twardych w hali o puli nagród 1 155 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012